

Acteurs
 Bob Shaw (Amerikaans acteur) (1915-2005), Amerikaans acteur
 Robert Shaw (Brits acteur) (1927-1978), Engels acteur

Musici 
 Robert Shaw (bluespianist) (1908-1985), Amerikaans blues- en boogiewoogie-pianist
 Robert Shaw (dirigent), ook Bob Shaw (1916-1999), Amerikaans dirigent in Atlanta
 Robert Shaw (jazzdichter), (1933), Brits dichter en pionier in poëzie en jazzfusion
 Robert Shaw (Britse zanger), Britse zanger in de jaren tachtig met de band Swans Way
 Bob Shaw (countrymusicus), Amerikaans countrymusicus in Atlanta

Theater- en filmmakers en -schrijvers
 Bob Shaw (sciencefictionschrijver) (1931-1996), Iers  sciencefictionschrijver
 Bob Shaw (scenarist, Seinfeld) (20e eeuw), Amerikaans scenarist, medeauteur voor Seinfeld, A bugs life en anderen
 Robert Shaw (scenarist, UCLA), Robert J. Shaw (1917-1996), Amerikaans televisiescenarist voor en docent scriptschrijven op de Universiteit van Californië in L.A.
 Robert Shaw (theaterregisseur) (1956), Engels theaterregisseur
 Rob Shaw (filmmaker), Amerikaans animator, regisseur van muziekvideo's, commercials en korte films
 Bob Shaw (productieontwerper), een Amerikaanse productieontwerper

Sport
 Bob Shaw (honkballer) (1933-2010), Amerikaans honkbalspeler
 Bob Shaw (golfer) (1944), Australisch golfer
 Robert Shaw (tennis) (1989), Canadees rolstoeltennisser
 Football en rugby
 Bob Shaw (American football) (1921-2011), Amerikaans American footballspeler voor de Chicago Cardinals, NFL
 Robert Shaw (American football, 1956) (1956), Amerikaans footballspeler voor de Dallas Cowboys, NFL
 Robert Shaw (Australian football) (1955), Australisch Australian footballspeler
 Robert Shaw (rugbyspeler), Robert Wilson Shaw (1913-1979), Schots rugbyspeler

Overig
 Robert Shaw (bisschop) (?-1527), Schots monnik en bisschop
 Robert Shaw (rechter) (1907-1972), Amerikaans federaal rechter
 Robert Shaw (natuurkundige) (1946), Amerikaans  natuurkundige
 Robert Gould Shaw (1837-1863), Amerikaans colonel in het Amerikaanse leger tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
 Robert Gould Shaw II (1872-1930), Amerikaans rijke landeigenaar uit Massachusetts
 Robert Gould Shaw III (1898-1970), Amerikaans rijke, zoon van Robert Gould Shaw II
 Robert Shaw (marketeer) (1950), Amerikaans schrijver consultant op het gebied van marketing